Чемпионат мира по быстрым шашкам среди женщин — прошёл 7-10 октября 2015 года в Измире, Турция. Одновременно проводились чемпионат мира по быстрым шашкам среди мужчин, чемпионаты мира в блице среди мужчин и среди женщин, а также 2-й Чемпионат мира по турецким шашкам.

Регламент 
Турнир проводился по швейцарской системе в 7 раундов, 15 минут + 5 секунд за ход на партию. Призовой фонд 8000 €.

Результаты 
В турнире приняли участие 18 шашисток из 7 стран. Средний рейтинг 1661.

GMIF — международный гроссмейстерMIF — международный мастерMFF — мастер ФМЖД - все среди женщин

Ссылки 
 Результаты чемпионата 
 Сайт чемпионата 
 Регламент чемпионата  

Спорт в Турции в 2015 году
2015 год в шашках